Чорноморська сільська рада — Миколаївська область, Очаківський район
 Чорноморська сільська рада — Херсонська область, Голопристанський район